Eastside (Atlanta)
 East Side (Arkansas) 
 Eastside (Californie)
 Eastside (Los Angeles)
 East Side (Chicago), Illinois
 Eastside (Lexington), Kentucky
 East Side (Melrose), Massachusetts
 Eastside (Flint), Michigan
 East Side (Kansas City), Missouri
 Eastside (Paterson), New Jersey
 East Side (Binghamton), New York
 East Side (Manhattan), New York
 East Side (Pennsylvanie)

Musique 
 Eastside, chanson de Benny Blanco, Halsey et Khalid sortie en 2018.
 Eastside, chanson de  sortie en 2000.